Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин (, в просторечии «Brier», произносится «Бра́ер» или «Бра́йер») — ежегодное соревнование канадских мужских команд по кёрлингу.

Проводится с 1927 года, обычно в марте. Организатором является Ассоциация кёрлинга Канады.

Команды-участницы выступают в качестве сборных своих провинций, пройдя предварительный отбор на уровне провинциальных чемпионатов.

Победитель чемпионата получает право представлять Канаду в качестве мужской сборной Канады () на очередном чемпионате мира, а также (с 2015) выступать под этим названием на следующем чемпионате Канады.

Первая часть названия («Tim Hortons») указывает на нынешнего основного спонсора турнира, Tim Hortons Inc. — сеть закусочных быстрого питания, знаменитую своими кофейными напитками. Вторая часть названия («Brier») исходно указывала на сорт табака, продаваемый основным спонсором первых турниров — компанией Macdonald Tobacco Company (в настоящее время входит в Japan Tobacco).

Формула соревнований 
На первом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают () проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

История

Места проведения и призёры 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

(данные о 2-х и 3-х местах в 1927—2008 из ; см. также )

Медальный зачёт по командам 
Поскольку до  не было матчей в плей-офф за бронзовые медали (между проигравшим полуфинал и проигравшим в четвертьфинале 3-й и 4-й команд по результатам кругового раунда), то в таблице для этих чемпионатов обладателями бронзы указаны команды, которые заняли 3-е место в круговом раунде.

(после окончания чемпионата 2022 года)

Медальный зачёт по скипам 
Поскольку до  не было матчей в плей-офф за бронзовые медали (между проигравшим полуфинал и проигравшим в четвертьфинале 3-й и 4-й команд по результатам кругового раунда), то в таблице для этих чемпионатов обладателями бронзы указаны скипы команд, которые заняли 3-е место в круговом раунде (или — после введения плей-офф — проиграли в полуфинале).

(после чемпионата 2022 года)

(данные о 2-х и 3-х местах в 1927—2008 из ; см. также )

Награды

Рекорды чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 Canadian Curling Association
 Archives (муж. 1980-2006, жен. 1982-2006, проч. чемпионаты Канады до 2006 включ.)
 Brier news at CurlingRink.ca (2012)
 2008 Brier Preview
 Tim Hortons Brier. История и рекорды - Лёд и камень - Блоги - Sports.ru
 Архив статистики по чемпионатам Канады по кёрлингу | Curling Canada

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1927 года